Суперкубок Нідерландів з футболу 1997  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 1997 року між чемпіоном Нідерландів ПСВ та володарем кубка Нідерландів Родою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1997
Нідерланди
1997 у нідерландському спорті
Серпень 1997